Ла Палма, Ла Палмита има више значења:

 Ла Палма, Ла Палмита (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Палма, Ла Палмита (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику